Khyber bezeichnet
 einen Passagierdampfer, siehe Khyber (Schiff)
 englische Transkription für Chaiber-Pass im Hindukusch
 Khyber Pakhtunkhwa, Provinz in Pakistan

Khyber ist der Familienname folgender Personen:
 Mir Akbar Khyber (1925–1978), afghanischer Politiker

Siehe auch:
 Kyber
 Chaibar, ein Oasengebiet
 Chaibar (Feldzug)